РЕП може да се отнася за:
 Радиоелектронно противодействие
 „Разпространение на печата“ АД, РЕП – най-старата разпространителска фирма в България. Наследник е на командитно дружество „Стрела“ създадено на 16 октомври 1934 г.

Източници